

Населені пункти та їхні частини
 Роґалін — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґалін — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рогалін (Роґалін, українська назва Рогалин) — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Роґалін — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Роґалін — колонія в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Рогалін

Примітки